Тартаул:

 Тартаул — село в Кантемирском районе Молдавии.
 Тартаул де Салчие — село в Кагульском районе Молдавии.